One Nation :
Pauline Hanson's One Nation, un  parti politique australien
Conservatisme one-nation, forme de conservatisme politique 
One nation, seven sins (États-Unis)), publication de l'Association des géographes américains
One Nation Underground (2003-2007), groupe de nu metal américain
One Nation Under a Groove,  album de Funkadelic
One Nation Under CCTV,  œuvre de de Banksy